Cuarto creciente puede referirse a:

 Cuarto creciente (fase lunar); o
 Cuarto creciente, álbum de Leo García.